Ridgefield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Ridgefield (Connecticut)
 Ridgefield (New Jersey)
 Ridgefield (Washington)